Ženská dvouhra Nürnberger Versicherungscupu 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do singlové soutěže norimberského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nizozemská tenistka Kiki Bertensová.

Poprvé v kariéře se do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA Tour probojovala 254. hráčka žebříčku a 21letá Barbora Krejčíková, která postoupila z kvalifikace po výhrách nad krajankami Jesikou Malečkovou a Petrou Krejsovou. Jednalo se o její osmý start na akcích WTA Tour a premiérový v roce 2017. V úvodních dvou kolech hlavní soutěže jí soupeřky skrečovaly v průběhu druhých sad. Lauře Siegemundové, která byla odnesena z dvorce na nosítkách, bylo diagnostikováno přetržení předního zkříženého vazu kolena. Mezi posledními osmi hráčkami pak Krejčíková odvrátila pět mečbolů Němky Cariny Witthöftové a prošla do semifinále. V jeho rozhodující sadě udělila Rumunce Soraně Cîrsteaové „kanára“ a probojovala se do závěrečného zápasu o titul.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále za 56 minut hladce zdolala českou kvalifikantku Barboru Krejčíkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si norimberskou obhajobou připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2017
WTA Tour 2017